Regno Unito
 Chapeltown – paese del South Yorkshire
 Chapeltown – area della City of Leeds, West Yorkshire

 Irlanda
Chapeltown – città del Kerry